Хуан Карлос Перес Лопес (; ) — испанский футболист. Половину своей карьеры провёл в «Барселоне», половину — «Расинге».

Достижения

Командные

«Барселона» 
 Чемпион Испании: 1973/74
 Обладатель Кубка Испании: 1970/71
 Обладатель Кубка ярмарок: 1971

Статистика выступлений

Клубная

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Расинг» Сантандер
Игроки ФК «Барселона»